Az 1968–1969-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 6. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1968. augusztus 17-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1969. június 7-én rendezték. A címvédő az 1. FC Nürnberg volt és a bajnok a Bayern München lett.

Tabella

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1968–1969-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1